Эскетамин — лекарственный препарат для наркоза и терапии депрессии. Одобрен для применения: США (2019).

Механизм действия 
Энантиомер кетамина. Антагонист NMDA-рецепторов.

Показания 
Лечение резистентной депрессии в сочетании с другими антидепрессантами.

Противопоказания 
 Аневризмы
 Внутримозговое кровоизлияние.
 Гиперчувствительность

Беременность 
Может оказывать повреждающее воздействие на плод. Рекомендуется использовать методы контрацепции во время лечения.

Способ применения 
Назальный спрей.

Примечания 

Антагонисты NMDA-рецепторов
Антидепрессанты
Арилциклогексиламины
Диссоциативы
Кетоны